Анна Вакар (; ,  — , , Канада) — канадская поэтесса-хайдзин, писавшая на английском языке.

Родилась в семье русских эмигрантов, дочь Николая Вакара и переводчицы Гертруды Вакар. После начала Второй мировой войны вместе с сестрой Екатериной была в 1940 году эвакуирована через Испанию и Португалию в США миссией супругов Шарп.

В США преподавала французский язык, работала техническим переводчиком; среди её переводов на английский, в частности, книга Эмиля Бореля «Лекции по расходящимся рядам» (1975, совместно с Ч. Кричфилдом). В 1955 г. вместе с Филоменой Гийбо редактировала книгу советского перебежчика Фёдора Белова «История одного советского колхоза» (). В 1975 году вместе со своей партнёршей, художницей Джудит Фостер (; 1930—2000), перебралась в Канаду, обосновавшись в городе Оливер в Британской Колумбии. С 1978 г. гражданка Канады.

В 1970—1980-е гг. Вакар завоевала заметную репутацию в сообществе североамериканских хайдзинов — прежде всего, своими статьями. В частности, её статья «Подключаясь к чувству» (; 1984) в 1987 г. была названа журналом Haiku Review одним из пяти лучших североамериканских текстов о хайку. Собственные хайку Вакар были собраны в итоговом сборнике «Сизиф» (; 2017), вышедшем незадолго до её смерти.

Примечания

Ссылки 
 Oliver senior publishes book of poetry // Oliver Chronicle, 19.07.2017.

Поэты Канады
Английские поэты
Хайдзины